Медвежье — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Медвежье — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Медвежье — упразднённое село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Архангельская область
 Медвежье — деревня в Устьянском районе.

Белгородская область
 Медвежье — хутор в Чернянском районе.

Вологодская область
 Медвежье — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Медвежье — село в Калачеевском районе.
 Медвежье — село в Семилукском районе.

Ивановская область
 Медвежье — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Медвежье — деревня в Палехском районе.
 Медвежье — деревня в Пучежском районе.

Костромская область
 Медвежье — деревня в Галичском районе.
 Медвежье — деревня в Солигаличском районе.

Курганская область
 Медвежье — село в Варгашинском районе.
 Медвежье — деревня в Шадринском районе.

Курская область
 Медвежье — посёлок в Глушковском районе.
 Медвежье — деревня в Хомутовском районе.

Ленинградская область
 Медвежье — деревня в Лужском районе.

Нижегородская область
 Медвежье — деревня в Павловском районе.

Омская область
 Медвежье — село в Исилькульском районе.

Орловская область
 Медвежье — село в Краснозоренском районе.

Рязанская область
 Медвежье — деревня в Старожиловском районе.

Сахалинская область
 Медвежье — село в Углегорском районе.

Тверская область
 Медвежье — деревня в Бежецком районе.
 Медвежье — деревня в Калининском районе.
 Медвежье — деревня в Калязинском районе.
 Медвежье — деревня в Кувшиновском районе.

Ставропольский край
 Медвежье — название села Красногвардейское Ставропольского края в 1803—1935 годах.

Удмуртия
 Медвежье — деревня в Киясовском районе.

Украина 
 Медвежье — посёлок в составе Харцызского городского совета Донецкой области.
Медвежье — прежнее название села Мирное в Талалаевском районе Черниговской области.

Озёра

Россия 
 Медвежье — озеро в Нижнеудинском районе Иркутской области России.
 Медвежье — озеро в Петуховском районе Курганской области России.
 Медвежье — озеро в Хабаровском крае России.
 Медвежье — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Медвежье — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Медвежье — озеро в городском округе Оленегорск Мурманской области России.
 Медвежье — озеро в Охинском городском округе Сахалинской области.
 Медвежье — озеро в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Медвежье — озеро на территории Провиденского городского округа в Чукотском автономном округе.

США 
 Медвежье — в США, Аляска.

Канада 
 Большое Медвежье озеро — в Канаде.

См. также 
 Медвежье газовое месторождение
 Саньково-Медвежье